Шелленберг, Иоганн:

 Шелленберг, Иоганн Рудольф (1740—1806) — швейцарский гравёр, художник и иллюстратор; сын Иоганна Ульриха.
 Шелленберг, Иоганн Ульрих (1709—1795) — швейцарский гравёр и художник.